El príncipe Soulivong Savang, nieto del último rey de Laos, Savang Vatthana, es el pretendiente del trono de Laos. El país fue una monarquía hasta 1975, cuando el partido comunista Pathet Lao tomó el control de la nación causando que Savang Vatthana abdicara al trono. Soulivong Savang vive en un autoexilio impuesto en París.

Ancestros 

Laos
Kingdom Of Laos
Antiguas monarquías de Asia
Pretendientes al trono
Anticomunistas de Laos

Referencias